Сентрал-парк () — многозначное название, может означать:

 Центральный парк — парк в Манхэттене.
 Сентрал-Парк (небоскрёб) — небоскрёб в городе Перт, Австралия.

См. также 
 Центральный парк